Oryctoderini — триба пластинчатоусых из подсемейства Dynastinae.

Систематика

Перечень родов 
 Aegopsis Burmeister, 1847
 Agaocephala Serville, 1825
 Brachysiderus Waterhouse, 1881
 Chalcocrates Heller, 1903
 Colacus Ohaus, 1910
 Democrates Burmeister, 1847
 Gnathogolofa Arrow, 1914
 Lycomedes Breme, 1844
 Mitracephala Thomson, 1859
 Neohyphus Heller, 1896
 Oryctoderus Boisduval, 1835
 Spodistes Burmeister, 1847

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — Oryctoderini Endrödi, 1966

Дупляки